Муллиган () — правило, позволяющее перевыбрать неудачную позицию с минимальным штрафом (при правильном он меньше чем игра невыгодной позиции). Существует небольшая вероятность что позиция случайным образом повторится.

Принципиальность правила это именно отказ от игры позиции, начав игру принимаем позицию.

В гольфе 
Термин пришёл из игры в гольф. В гольфе не относится к правилам профессиональных соревнований, а в менее строгих может быть применимо правило. Не сходя с места первого удара (и если мяч не попал в воду) игрок может перебить, в таком случае считается только количество совершённых ударов

В коллекционных карточных играх 
Игрок в MTG, считающий свой расклад неудачным, имеет право перемешать колоду, взяв на карту меньше. Количество муллиганов не ограничено, но по негласным правилам не более двух, а третий только в опасном случае.

В РФ 
Прямо не было, но аналог существовал

Если не знает ответ на билет может с согласованием с преподавателем взять другой билет, в таком случае теряет балл. В фильме Операция Ы взял 3 муллигана, если даже ответит то два. В данный момент билеты просвечивают и студент может видеть часть вопросов, что снижает актуальность.

Апелляция на процедуру ЕГЭ- при подаче результат не считается и пересдаётся в резервный день

В игре Что? Где? Когда? скрипичный ключ использовался игроками для отказа от игры в зеро или суперблиц, а Ворошиловым когда считает вопрос слишком простым или слишком сложным. Особенностью что один или два муллигана могут быть использованы как игроком, так и ведущим по принципу кто первый.

Гольф
Спортивная терминология